Wilhelm Fahlbusch ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Fahlbusch (Architekt) (1877–1962), deutscher Architekt und Baubeamter
 Wilhelm Fahlbusch (Jurist) (1878–nach 1961), deutscher Jurist und Landgerichtsdirektor
 Wilhelm Fahlbusch (NS-Opfer) (1907–1933), deutscher Heizer und SA-Opfer
 Wilhelm Fahlbusch (Offizier) (1914–2002), deutscher Brigadegeneral
 Wilhelm Fahlbusch (Theologe) (1929–2014), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer